Łaszczów – miasto w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów
 Łaszczów – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim
 Łaszczów – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w mieście Łaszczów, w województwie lubelskim
 Łaszczów – dawna gromada w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Dekanat Łaszczów
 Łaszczów-Kolonia